Osoby o tym nazwisku:
 Batyr Babaýew – turkmeński piłkarz
 Hywaly Babaýew – radziecki i turkmeński polityk
 Kasymguly Babaýew – turkmeński polityk
 Suhan Babaýew – radziecki i turkmeński polityk